Groves – centro abitato degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Jefferson dello Stato del Texas

 Colin Groves (1942-2017) – antropologo e zoologo britannico
 Leslie Groves (1896-1970) – militare statunitense
 Quentin Groves (1984) – giocatore di football americano statunitense

ru:Гровс